Альбін Шкода (; 1909 — 1961) — австрійський театральний та кіноактор.
 Шкода Вадим Григорович — український поет, лауреат премії імені Миколи Ушакова.
 Шкода В'ячеслав Євгенович — український громадський діяч.
 Шкода Василь Васильович — сержант Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Шкода Віталій Юрійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Еміль Шкода (, 1839 — 1900) — видатний чеський технолог і підприємець.
 Йозеф Шкода (1805—1881) — австрійський дерматолог і науковець.
 Мілан Шкода (, 1986) — чеський футболіст, півзахисник.

Див. також 
 Шкода (значення)

Українські прізвища